Die Abkürzung CBS steht für:
 Carl-Benz-Stadion (umgangssprachlich) ein Fußballstadion in Mannheim
 Currency-Board-System, ein Wechselkurssystem, siehe Currency Board
 Cru Bourgeois Superieur, hinter den 66 Grands Crus und den 14 CB Exceptionels die nächste Klasse an Bordeauxwein

Behörden und Institutionen:
 Centraal Bureau voor de Statistiek, eine niederländische Statistikbehörde
 Central Bureau of Statistics, Israelisches Zentralbüro für Statistik
 Cologne Business School, private Hochschule für Betriebswirtschaftslehre in Köln
 Copenhagen Business School, eine Wirtschaftshochschule
 Commission for Basic Systems, eine Kommission der World Meteorological Organization
 Zentrales Bibliothekssystem, siehe Gemeinsamer Bibliotheksverbund#Aufgaben und Aktivitäten
 englische Abkürzung für das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften („Human Cognitive and Brain Sciences“)

Medien und Kultur:
 Columbia Broadcasting System, ein US-amerikanisches Medienunternehmen
 Computer Bild Spiele (umgangssprachlich), eine ehemalige deutsche Spielezeitschrift
 CBS Records, ein Schallplattenlabel, das heute zu Sony Music gehört, siehe Columbia Records
 Central Broadcasting System, früherer Rundfunksender in Taiwan, jetzt Radio Taiwan International
 City Bus Simulator, eine zweiteilige Bus-Simulator-Reihe der TML-Studios
 Community Bible Study, eine evangelistische US-amerikanische Bibelstudienvereinigung

Technik, Wissenschaft und Medizin:
 Centraalbureau voor Schimmelcultures, eine niederländische Sammlung von Pilzkulturen
 Charles-Bonnet-Syndrom, eine neurologische Störung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass bei eingeschränktem Sehvermögen Trugwahrnehmungen auftreten.
 Combined Brake System, ein kombiniertes Bremssystem für Motorräder von Honda, siehe Honda CBS
 Component-Based Servicing, siehe Windows Vista
 Composition Based Sequencing, eine Methode für die Bestimmung der Aminosäure-Sequenzen von unbekannten Peptiden
 Condition Based Service, ein Regelwartungskonzept von BMW
 Cultural-bound syndrome, siehe Kulturgebundenes Syndrom
 Cystathionin-β-Synthase, ein Enzym

CBŚ steht für:
 Centralne Biuro Śledcze, das regionale Büro der polnischen Kriminalpolizei zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität

Abkürzung